On His Wedding Day – film del 1913 diretto da Mack Sennett
 On His Wedding Day – film del 1915 diretto da Horace Davey